

Persone
 Alessandro Guidoni (1880-1928) – generale italiano della Regia Aeronautica
 Giovan Battista Guidoni (XVI sec-XVII sec.) – pittore italiano
 Stefano Guidoni (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Umberto Guidoni (1954) – astronauta, astrofisico e scrittore italiano

Altro
 10605 Guidoni – asteroide della fascia principale
 Guidoni – famiglia nobile italiana
 Guidoni – cognome italiano
 Viale Alessandro Guidoni – grande viale di Firenze

Pagine correlate
Guidon
Guidone